Бундеслига 2004—2005 — 42-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 6 августа 2004 года, а завершился 21 мая 2005 года.

Турнирная таблица 

1 Оба финалиста кубка Германии «Бавария» и «Шальке 04» пробились в Лигу чемпионов, а в кубок УЕФА квалифицировался занявший 6-е место «Байер 04».
2 «Майнц 05» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 2004/05  

Германия
Германия
2005
Спорт в Германии в 2004 году
Спорт в Германии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005